Il singolare  del Tunis Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Gastón Gaudio era il detentore del titolo, ma non ha partecipato per un infortunio al piede.

José Acasuso ha battuto in finale 6–3, 6–4 Daniel Brands.

Teste di serie

  Florent Serra (primo turno)
  Arnaud Clément (primo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)
  Daniel Brands (finale)

 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Rui Machado (secondo turno)
 Frederico Gil (semifinali)
 Christophe Rochus (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Tunis Open 2010